Buso
 Buso
 Renato Buso
 Sergio Buso
 Forte Buso
 Paolo Buso
 Armando Buso

Pagine correlate 

 Busi